Сикст (лат. Sixtus или Xystus) — личное имя пяти римских пап:

 Сикст I
 Сикст II
 Сикст III
 Сикст IV
 Сикст V

Другие персоналии 
 Сикст (; ; II в. — начало III в.) — раннехристианский писатель.
 Сикст, Пауль (1908—1964) — немецкий дирижёр и педагог, наиболее известный своей культурной деятельностью во время Третьего Рейха.
  (род. 1944) — германский предприниматель.